Я́ноші () — поширене угорська власна назва. Походить від імені «Янош» ().

Географічні назви 
 Яноші — село в Закарпатській області України.Я́ноші''' () — поширене угорське прізвище. Походить від імені «Янош» ().

Персоналії 
 Лайош Яноші (1912—1978) — угорський фізик, астрофізик і математик.
 Йозеф Папп де Яноші (1875 — ?) — австро-угорський і український військовий діяч.
 Жужанна Яноші-Немет (1963) — угорська фехтувальниця на рапірах.

Примітки 

Угорські прізвища